Љано де ла Пуерта има више значења:

 Љано де ла Пуерта (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано де ла Пуерта (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику